El término Guane puede referirse a:

 la localidad cubana de Guane;
 la localidad colombiana de Guane;
 la cultura indígena de los Guanes, hoy extinta;
 las pinturas rupestres de dicha cultura.
 una etnia Guané extinta de Paraguay y Brasil.